Brachyleptura champlaini  — вид жуков-усачей из подсемейства усачиков. Распространён в восточных США. Встречаются в лесистых местностях и лесах (например, дубравы) близ водоёмов. Имаго посещают цветки, например, цефалантуса западного, Spiraea alba.

Примечания 

Усачики
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1913 году